Стиг Леннарт Блу́мквист (; родился , Эребру) — шведский автогонщик. Выступал на международном уровне с 1971 по 2006 год (плюс отдельные старты до 2008 года). За рулем Audi Quattro заводской команды Audi выиграл чемпионат мира по ралли в 1984 году и занял второе место в 1985 году. 

Чемпион Швеции по ралли 1982 года и чемпион Великобритании по ралли 1983 года. Двукратный победитель «Гонки чемпионов» в 1989 и 1990 годах.Семь раз выигрывал в своём домашнем Ралли Швеции.

Карьера 
Получил водительское удостоверение в 18 лет, и сразу же занял второе место в 1964 году на международном ралли в районе шведского города Карлстад, за рулем Saab 96. Он продолжил выступать в команде Saab и достиг своей первой международной победы в 1971 году: Ралли Швеции, Ралли «Тысяча Озёр» в Финляндии и Ралли Великобритании. Эти выступления помогли Saab получить второе место после Alpine-Renault в Международном чемпионате для производителей, предшествовавшем чемпионату мира WRC.

Выиграл Ралли Швеции снова в 1972 году и в 1973 году за рулем Saab 96 V4, в 1977 году (Saab 99 EMS) и 1979 году (Saab 99 Turbo). За пределами WRC, он выиграл в 1973 году Ралли Кипра и несколько раз Чемпионат Швеции по ралли. Его сотрудничество с Saab закончилась, когда Saab Sport завершило свои выступления в 1981 году. Присоединившись к Talbot Sunbeam Lotus в 1981 году, финишировал восьмым в Ралли «Тысяча Озёр» и третьим на Ралли Великобритании.

В сезоне 1982 года, Audi Sport, заводская команда Audi, подписала контракт с Бломквистом на несколько этапов, его партнерами стали Ханну Миккола и Мишель Мутон. Он победил на Ралли Швеции занял второе место на Ралли «Тысяча Озёр», а затем одержал победу на Ралли Сан-Ремо. Audi подписало со Стигом контракт на полный сезон 1982 года. Финишировал семь раз на подиуме, включая победу на Ралли Великобритании и занял четвёртое место среди пилотов по итогам года. В Британском чемпионате по ралли, он завоевал титул, выиграв четыре из шести этапов.

В сезоне 1984 года, Блумквист за рулем A2 Quattro стал первым в истории, кому удалось выиграть пять этапов мирового первенства в одном сезоне. В итоге он стал вторым шведским чемпионом мира по ралли после Бьёрна Вальдегорда. Но победа на Ралли Кот-д'Ивуар того года году так и осталась последней в его WRC-карьере. В последующих двух сезонах на его счету были только подиумы.

Присоединившись к Ford за рулем Ford Sierra RS Cosworth за три сезона у него было лишь три подиума. В 1991 и 1992 , он управлял Nissan Sunny GTI-R для Nissan Motorsports Europe. В 1992 на Ралли Швеции, Блумквист занял третье место, которое останется его последним подиумом в WRC.

Позже, в 1990-е годы он помог Škoda Motorsport развивать Škoda Felicia как раллийный автомобиль. Во время появление в качестве гостя в 1996 году на Ралли Великобритании, когда этап был вне графика чемпионата мира, 50-летний ветеран закончил третьим в общем зачете. В том же году он занял седьмое место в Ралли Сафари на Ford Escort RS Cosworth . Это останется его последним финишем в очках на чемпионате мира по ралли.

После всего лишь трех этапов в течение четырёх следующих лет, Бломквист вернулся в роли регулярного пилота WRC. За рулем Mitsubishi Lancer Evo 6 он провел 12 этапов в чемпионате 2001 года группы N, финишировав пятым в общем зачете в Production World Rally Championship (PWRC). В 2003 году он занял третье место в PWRC чемпионата на Subaru Impreza WRX STI. В своем последнем Ралли Швеции 2006 года, Блумквист (в возрасте 60 лет) за рулем Impreza занял 24 место в общем зачете и был четвёртым в группе N.

В сентябре 2008 года Блумквист принял участие в Colin McRae Rally. Он был одним из числа экс-чемпионов мира принявших участие в мероприятии в память о Коллине МакРее, погибшем в 2007 году. Он выступал на Ford Escort RS1600.

По некоторым сведениям, Блумквисту была отведена роль тест-пилота серии программ Top Gear версии BBC, но когда он отказался, был создан анонимный водитель по имени Стиг. Блумквист опроверг эту историю.

Он жил в Великобритании на протяжении многих лет в графстве Эссекс. Его сын, Том Блумквист, пошёл по его стопам автоспорта, став самым молодым чемпионом Британской Формулы Renault в 2010 году, в возрасте 16 лет.

Победы

Чемпионат мира по ралли 
Блумквист побеждал на 7 разных ралли.

Международный чемпионат FIA для ралли-производителей

Чемпионат Европы по ралли 
Всего 28 подиумов. Ралли Швеции в 1980-84 годах являлось этапом как чемпионата мира, так и чемпионата Европы (победы в 1982 и 1984 годах).

Другие

Результаты

Чемпионат мира 
В 1993, 1997, 1999-2006 годах принимал участие в 32-х ралли, но очков не набрал. Лучший результат за этот период - 10 место на Ралли Швеции 1997 и 11 место на Ралли Кипра 2003.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА 
 Профиль в Jonkka архиве

Спортивные достижения 

Раллисты Швеции
Пилоты WRC из Швеции
Пилоты чемпионата Европы по ралли
Пилоты чемпионата Европы по ралли-кроссу